

Wydarzenia 

 wojna chremonidejska pomiędzy Egiptem, Atenami, Spartą i Związkiem Achajskim a Macedonią
 Rzym: zwiększenie liczby kwestorów z 4 do 8